

Geografia

Austria 
 Winklarn – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)

Germania 
 Winklarn – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)